Епархия Гамильтона:

 Епархия Гамильтона — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Гамильтон, Канада.
 Епархия Гамильтона — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Гамильтон, Бермудские острова.
 Епархия Гамильтона — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Гамильтон, Новая Зеландия.